Cavaliere ou Cavalieri é um sobrenome italiano que pode se referir a:

Pessoas
Gio Matteo Natoli, nobre italiano
Guilherme Cavalieri, nobre italiano
Emilio de' Cavalieri, compositor italiano do Renascimento
Bonaventura Cavalieri, matemático italiano
Lina Cavalieri, cantora de ópera
Paola Cavalieri, filósofa italiana
Diego Cavalieri, goleiro brasileiro de futebol
Tommaso dei Cavalieri, nobre italiano

Lugares
San Polo dei Cavalieri, comuna italiana

Edifícios
Palazzo della Carovana ou Palazzo dei Cavalieri

Outros
18059 Cavalieri, um asteroide.

Cavalieri é também um título italiano equivalente ao da Ordem do Império Britânico (KBE).

Desambiguação